Josef Schmidhuber ist der Name folgender Personen:

* Josef Schmidhuber (Komponist) (1914–1969), österreichischer Komponist und Chorleiter
 Josef Schmidhuber (Chorleiter) (1924–1990), deutscher Chorleiter, Organist, Dirigent und Musikpädagoge